Junior herrernes linjeløb ved VM i landevejscykling 2019 blev afholdt den 26. september 2019. Løbet foregik over over 148,1 km. Løbet blev vundet af amerikanske Quinn Simmons.

Hold og ryttere

Danske ryttere 
 Frederik Wandahl
 Robin Juel Skivild
 Joshua Gudnitz
 Emil Schandorff Iwersen
 William Blume Levy

Resultater

Eksterne henvisninger 

 

Linjeløb (junior herrer)